Мира́нд (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Миранд.

Код INSEE кантона — 3219. Всего в кантон Миранд входят 23 коммуны, из них главной коммуной является Миранд.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 8107 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Миранд на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер